Лакота има више значења:
 Лакота (племе), индијанско племе
 Лакота (Ајова)
 Лакота (Северна Дакота)